Арестов — русская фамилия; женская форма Арестова.

 Известные носители 
 Арестов, Анатолий Васильевич (1922—2017) — советский работник нефтяной промышленности, Герой Социалистического Труда.
 Арестов, Василий Николаевич (1937—2008) — советский и украинский религиовед, политический деятель и публицист.